Ши́ткино — рабочий посёлок в Тайшетском районе Иркутской области России.

География 
Расположен на левом берегу реки Бирюсы.

История 
В 1925—1960 годах — центр Шиткинского района.

Статус посёлка городского типа с 1968 года.

Во время половодья возможно затопление низменных участков посёлка. Так, 1 мая 2005 года в результате активного таяния снегов произошло затопление жилых домов, а с 30 июня по 4 июля 2019 года был затоплен почти весь посёлок. В ходе спасательной операции проводилась эвакуация жителей.

Население

Известные жители 
В 1929 — 1930 годах в посёлке в течение года проживала семья Героев Советского Союза Зои Анатольевны и Александра Анатольевича Космодемьянских. В своей книге «Повесть о Зое и Шуре», вышедшей в 1949 году, мать героев, Любовь Тимофеевна Космодемьянская (1900 — 1978), в главе "В Сибири" рассказывает об этом периоде. В 1965 году в посёлке был открыт памятник и Дом-музей Зои и Александра Космодемьянских. В июне 1967 года Л. Т. Космодемьянская приезжала в посёлок.

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Тайшетского района